Warszawskie Zakłady Ciastkarskie
 Walne Zgromadzenie Członków